Воздвиженская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Воздвиженская волость (Белозерский уезд) — в составе Новгородской губернии, Белозерский уезд
 Воздвиженская волость (Кинешемский уезд) — в составе Костромской губернии, Кинешемский уезд
 Воздвиженская волость (Макарьевский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Макарьевский уезд
 Воздвиженская волость (Николаевский уезд) — в составе Самарской губернии, Николаевский уезд